Nederlands politicus (*1939); CDA-burgemeester van meerdere Zuid-Hollandse gemeenten: Cees Bakker (burgemeester)
 Nederlands dammer: Cees Bakker (dammer)
 Nederlands voetbalscheidsrechter: Cees Bakker (scheidsrechter)